Tableau (mesita en idioma francés) puede referirse a:

 Tableau, en ópera, ballet, y otras artes escénicas, es sinónimo de escena; 
 Tableau Software, un software de visualización de datos; 
 Tableau vivant, definir la representación por un grupo de actores o modelos de una obra pictórica preexistente o inédita; 
 Tableau Encyclopédique et Methodique, un libro con ilustraciones y descripciones botánicas; 
 Tableau du Regne Vegetal, un libro con ilustraciones y descripciones botánicas; 
 Tableau de l'École de Botanique, un libro con ilustraciones y descripciones botánicas; o
 Tableau économique, un modelo para la economía de las naciones.